Nori mat je šahovska partija, v kateri se že v drugi potezi pojavi mat.

Partija gre takole:
1.f3 (ali f4) e5 (ali e6)
2.g4 Dh4#
in pripelje do pozicije na diagramu, kjer je beli matiran.  Črnega je lahko na ta način matiram v tretji potezi: 1.e4 g5 2.Sc3 f6 3.Dh5# 

V praksi se mat, za razliko od šuštar mata, ne pojavi niti med največjimi začetniki, zanimiv je le kot najhitrejši način matiranja nasprotnika.

Šah